В парному розряді жіночого тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Кара Блек і Вірхінія Руано Паскуаль виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Аранча Санчес Вікаріо 6-2, 6-3

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Вірхінія Руано Паскуаль (чемпіонки)
 Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (півфінал)

 Світлана Кузнецова /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Вінне Пракуся /  Анжелік Віджайя (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic